Государственная дума Российской империи I созыва (1906)
 Государственная дума Российской Федерации 1 созыва (1993—1996)